Astro TV (Duitsland)
 Astro TV (Nederland)